Мачерет — прізвище.

 Мачерет Борис Олександрович (* 1927 — † 1982) — український кінооператор
 Мачерет Євгенія Леонідівна (* 1929 — † 2011) — член-кореспондент Академії медичних наук України за спеціальністю неврологія, психіатрія
 Мачерет Олександр Веніамінович (* 1896 — † 1979) — радянський кінорежисер, сценарист й теоретик кіно